Tu seras un homme, mon fils, poème de Rudyard Kipling, publié en 1910 ;
 Tu seras un homme, mon fils (The Eddy Duchin Story), film américain de George Sidney, sorti en 1956 ;
 Tu seras un homme, mon fils (Long Drive), onzième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003.